Shinji bezeichnet
 einen männlichen Vornamen, siehe Shinji
 einen See, siehe Shinji-See
 eine spirituelle Bewegung, siehe Shinji Shumeikai